Terschelling, een Waddeneiland en gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland

 Vaartuigen
 Terschelling (mijnenveger uit 1942), Nederlandse mijnenveger
 Terschelling (mijnenveger uit 1943), Nederlandse mijnenveger
 Terschelling (schip, 1988), Nederlands betonningsvaartuig

 Overig
 SC Terschelling, Nederlandse voetbalclub